De Primera División 2005/06 was de 75e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Celta de Vigo, Cádiz CF en Deportivo Alavés.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2005/2006 werd Samuel Eto'o topscorer met 26 doelpunten.

Zie ook
Copa del Rey 2005/06

Primera División
Competitievoetbal 2005/06